Die Liste von Klöstern in Österreich führt chronologisch nach Gründungsjahr Klöster, Abteien und Stifte in Österreich und Südtirol auf. Das angegebene Gründungsjahr sowie die Gründer oder Stifter sind bei vielen Einrichtungen unsicher. Vor dem Jahr 1200 waren viele Klöster zuerst Kollegiatstifte, in manchen Klöstern wohnten Ordenspriester und Weltpriester zeitweise nebeneinander.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das aufeinanderfolgende Anklicken zweier Spalten lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Legende 
 CanReg = Augustiner-Chorherren
 CSsR = Redemptoristen
 OCarm = Karmeliten
 OCart = Kartäuser
 OCD = Unbeschuhte Karmeliten
 OCist = Zisterzienser
 OCSO = Trappisten
 OFM = Franziskaner
 OFMCap = Kapuziner
 OP = Dominikaner
 OPraem = Prämonstratenser
 OSA = Augustiner-Eremiten
 OSB = Benediktiner
 OSCl = Klarissen
 OSM = Serviten
 SJ = Jesuiten
 SSpS = Steyler Missionsschwestern
 SVD = Steyler Missionare
 ♀ = Frauenkloster
Bei Erweiterung dieser Legende siehe Ordenskürzel.

Liste

Siehe auch 
 Geschichte des Christentums in Österreich

 
 
Osterreich
Kloster, Osterreich